

Sigle
 Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates – principi attivi e prodotti intermedi per l'industria farmaceutica e cosmetica
 Application programming interface – interfaccia di programmazione di un'applicazione, indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore
 American Petroleum Institute – principale organizzazione professionale statunitense nell'ingegneria chimica
 Anonima petroli italiana – società per azioni petrolifera italiana
 Associazione delle piccole imprese, membro della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)
 Associazione Pionieri d'Italia – organizzazione ispirata sia allo scautismo che ai Pionieri dell'URSS, legata al Partito Comunista Italiano.
 Associazione problemistica italiana – Associazione scacchistica
 Autori produttori indipendenti – Associazione degli autori e dei produttori cinematografici indipendenti italiani
 Alleanza per l'Italia – partito politico italiano
 Ionizzazione a pressione ambiente – dalla lingua inglese  Atmospheric Pressure Ionization, insieme di tecniche di ionizzazione in spettrometria di massa
 Aliquote di primo intervento – unità antiterrorismo dell'Arma dei carabinieri. Vedi: Articolo CESI-Italia e Osservatorio Terrorismo

Codici 
 API – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apiay (Colombia)
 api – codice ISO 639-3 della lingua apiaká

Mitologia

Mitologia greca 
 Api (o Apis) – personaggio della mitologia greca. Figlio di Foroneo, re di Argo e tiranno del Peloponneso
 Api (o Apis) – personaggio della mitologia greca. Figlio di Telchi e re di Sicione
 Api (o Apis) – personaggio della mitologia greca, un guaritore
 Api (o Apis) – personaggio della mitologia greca, un figlio di Giasone

Altre mitologie 
 Api – divinità della mitologia egizia sotto forma di toro
 Api – divinità del popolo Meakambut

Zoologia 
 Api – insetti dell'ordine degli imenotteri